EP может относиться к:
 Европейский парламент () — законодательный орган Европейского союза
 Европейская фармакопея () — руководящий документ для производителей фармацевтических продуктов в странах ЕС
 Эволюционная психология () — направление современной психологии
 Вызванный потенциал () — электрическая реакция мозга на внешний раздражитель
 Европа-парк () — тематический парк в Германии
 Этилен-пропиленовый каучук () — синтетический каучук
 Эритропоэтин — один из гормонов почек
 Взятие на проходе (, e.p.) — одно из правил игры в шахматы
 Extended play — мини-альбом, грампластинка, на каждой стороне которой помещались 2-4 музыкальных композиции
 EP † — мини-альбом американской альтернативной группы Crosses.
 EP †† — мини-альбом американской альтернативной группы Crosses.
 EP 2013 — совместный мини-альбом (ЕР) Slim'a, Раскольникова и Барбитурного.
 EP+6 — второй сборник песен группы Mogwai.